Собрейра () — португальська власна назва.

Топоніми

Собрейра-Формоза — парафія.